Bayou steht für:
 Bayou, Stillgewässer
 Buffalo Bayou, Texas

Fließgewässer:
 American Bayou, im US-Bundesstaat Louisiana
 Bayou Acadian, im US-Bundesstaat Mississippi
 Bayou Alligator, im US-Bundesstaat Louisiana (Allen Parish)
 Bayou des Acadiens, im US-Bundesstaat Louisiana
 Bayou Amulet, im US-Bundesstaat Louisiana
 Bayou Anacoco, im US-Bundesstaat Louisiana
 North Alligator Bayou, im US-Bundesstaat Arkansas
 South Alligator Bayou, im US-Bundesstaat Arkansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Bayou Bend, in Houston, Texas, ID-Nr. 79002954
 Bayou Boeuf Elementary School, in Thibodaux, Louisiana, ID-Nr. 04000082
 Bayou Jasmine Archeological Site, in LaPlace, Louisiana, ID-Nr. 76002149
 Bayou Meto (Reed's Bridge) Battlefield, in Jacksonville, Arkansas, ID-Nr. 02001627
 Bayou Pierre Bridge, in Carpenter, Mississippi, ID-Nr. 05000565
 Bayou Pierre Site, in Port Gibson, Mississippi, ID-Nr. 78001596
 Bayou Plaquemine Lock, in Plaquemine, Louisiana, ID-Nr. 72000554
 Bayou Rouge Baptist Church, in Evergreen, Louisiana, ID-Nr. 80001696
 Bayou Sel, in Arkadelphia, Arkansas, ID-Nr. 74000468
 Bayou St. John, in New Orleans, Louisiana, ID-Nr. 82005260

Siehe auch:
 Allen Bayou
 Alligator Bayou
 Bayou des Allemands
 Bayou Vista 
 Big Bayou
 Catfish Bayou
 Cypress Bayou
 Rattlesnake Bayou
 Baillou (Begriffsklärung)